Марија Антонијета има више значења:

 Марија Антонијета (Хименез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Марија Антонијета (Гомез Паласио), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Марија Антонијета, Гранха (Тепетлаосток), насеље у савезној држави Мексико у Мексику